Rautiosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rautiosaari (ö i Rovaniemi), Lappland, 
 Rautiosaari (ö i Kemi-Torneå), Lappland, 
 Rautiosaari, tätort i Rovaniemi i Lappland

Robotskapade Finlandförgreningar